Craticulina är ett släkte av tvåvingar. Craticulina ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Köttflugor
Craticulina